Гузе́нко — украинская фамилия.

Известные носители 
 Гузенко, Александр Васильевич (1952—2021) — советский футболист, нападающий.
 Гузенко, Андрей Леонидович (род. 1973) — советский и украинский футболист.
 Гузенко, Василий Николаевич (1926—1995) — Герой Социалистического Труда.
 Гузенко, Иван Георгиевич (1911—1956) — специалист сварочных работ, лауреат Ленинской премии.
 Гузенко, Игорь Сергеевич (1919—1982) — перебежчик, экс-начальник шифровального отдела посольства СССР в Канаде.
 Гузенко, Константин Александрович (род. 1966) — народный депутат Украины.
 Гузенко, Николай Трофимович (1921—2009) — генерал-лейтенант войск связи ВС СССР, участник Великой Отечественной войны.
 Гузенко, Ольга Николаевна (род. 1956) — советская гребчиха.
 Гузенко, Павел Петрович (род. 1977) — украинский художник и дизайнер.
 Гузенко, Парфентий Васильевич (1913—1977) — советский государственный и политический деятель, председатель Кемеровского областного исполнительного комитета.
 Гузенко, Сергей Степанович (1905—1968) — советский военачальник, генерал-майор.

См. также 
 Гудзенко
 Гузенков
 Гузеев